Thousand pode ser:

Thousand Oaks 
Thousand Foot Krutch 
Thousand Sunny 
Thousand Arms 
Ten Thousand Fists 
A Thousand Clowns 
A Thousand Miles 
A Thousand Acres

Desambiguação